Шамшиев:
 Шамшиев, Болотбек Толенович (1941—2019) — советский и киргизский актёр, кинорежиссёр и сценарист.
 Шамшиев, Ислам Акбаралиевич (род. 1991) — киргизский футболист.
 Шамшиев, Саят (1989) — казахстанский самбист и дзюдоист.